SKJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sitkinak (Stati Uniti)

 SKJ – (Savez Komunista Jugoslavije) Lega dei Comunisti di Jugoslavia